

Urodzili się 
 Ochozjasz, król Judy (zm. 841 p.n.e.)